Imię i nazwisko Władimir Ponomariow nosili lub noszą m.in.:
 Władimir Ponomariow (1860–1927) – rosyjski wojskowy, generał-lejtnant floty
 Władimir Ponomariow (1892–1951) – rosyjski i radziecki tancerz, baletmistrz
 Władimir Ponomariow (ur. 1940) – radziecki piłkarz, uczestnik mistrzostw świata w 1966
 Władimir Ponomariow (ur. 1945) – radziecki i rosyjski fizyk
 Władimir Ponomariow (ur. 1952) – radziecki lekkoatleta, olimpijczyk z 1976

Zob. też
 Warłaam (Ponomariow), wł. Władimir Ponomariow (ur. 1974) – rosyjski duchowny prawosławny